El Torneig d'Estocolm 2010, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2010, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 42a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 d'octubre del 2010 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El suís Roger Federer va guanyar el tercer títol de l'any i la parella Eric Butorac i Jean-Julien Rojer van aconseguir el segon títol de la seva carrera, els dos aconseguits en el mateix mes d'octubre. Durant el transcurs del torneig, Federer va aconseguir la seva victòria 900 i va sumar el seu 64è títol individual, empatant amb Pete Sampras en la quarta posició del rànquing de títols en l'Era Open.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Referències

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010